Fear of the Dark steht für:
 Fear of the Dark (Film), einen kanadischen Horrorfilm von K.C. Bascombe aus dem Jahr 2002
 Fear of the Dark (2001), einen US-amerikanischen Film von Glen Baisley aus dem Jahr 2001
 Fear of the Dark (Album), das neunte Studioalbum der britischen Heavy-Metal-Band Iron Maiden
 Fear of the Dark (Song), ein Lied der britischen Heavy-Metal-Band Iron Maiden
 Fear of the Dark (Roman), einen 1989 mit dem renommierten Shamus Award ausgezeichneten Roman von Gar Anthony Haywood